Theo steht für:
 Theo, Vorname, siehe Theodor
 Theo. Das katholische Magazin, deutsches Glaubensmagazin
 Theo, Luftschiff der WDL Luftschiffgesellschaft

Theo ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Theo (* 1981), australischer Fußballtorhüter

Theo ist das Cognomen folgender Personen:
 Marcus Aelius Aurelius Theo, römischer Senator

Theo oder Théo ist der Künstlername folgender Personen:
 Theo (1918–1998), deutscher Zeichner, siehe Theodor Wagemann
 Théo (1935–2006), französischer Fußballspieler, siehe Théodore Szkudlapski

Theo- steht für:
 einen vom griechischen  ‚Gott‘ abgeleiteten Wortstamm, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern #theo

THEO steht für:
 THEO, deutscher Literaturpreis
 Theater Oberzeiring, österreichische Theatergruppe, siehe  Freies Theater #Liste Freier Theater

Siehe auch:
 Theo, wir fahr’n nach Lodz, Lied von Vicky Leandros (1974)
 Theo gegen den Rest der Welt, deutscher Film von Peter F. Bringmann (1980)
 Teo
 Teoh
 Deo

Abkürzung